Únětice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Únětice u Blovic (Aunietitz), Gemeinde im Okres Plzeň-jih
 Únětice u Prahy (Aunietitz), Gemeinde im Okres Praha-západ